Westerland (Noord-Holland), een dorp in de gemeente Hollands Kroon
Westerland (Noord-Friesland), een stad in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein (Noord-Friesland)
 Westerlanden, een natuurgebied ten noordwesten van Noordlaren, zie: Westerlanden en Besloten Venen